È conosciuta soprattutto per aver curato la versione manga del famoso romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas pubblicato in Giappone da Hakusensha e in Italia da Panini Comics sotto marchio Planet Manga.

A proposito di tale lavoro, la fumettista racconta che, in un periodo in cui mancava di ispirazione, il suo editore le chiese di provare a rielaborare in manga il suo libro preferito da bambina; la sua scelta fu subito il capolavoro di Dumas. In Giappone pubblica le sue storie sulla celebre rivista Young Animal.

Il genere di manga in cui si è specializzata è il seinen

Pubblicazioni 
 Storie autoconclusive

 CARITAS ("Young Animal", 2009)
 Black Venus ("Young Animal", 2009)
 Sharki ("Young Animal", 2011)
 Mio marito è il migliore al mondo ("Young Animal", 2011)

 Storie a episodi

 Il Conte di Montecristo (Originale: Alexandre Dumas  , " Young Animal Storm " n.  -No. 10/2015 , 1 volume)
 Questo amore è eresia. ("Young Animal Arashi," 2016, n. 10  - 2018 n. 5, " Young Animal " 2018, n. 11)

Note

Collegamenti esterni